Municipio de Conway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Conway (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Conway (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.